Nationaal Jeugdinstituut (Nederland), Nederlandse overheidsinstatie
Nationaal Jeugdinstituut (Suriname), Surinaamse overheidsinstatie